Sesma puede referirse a:
Sesma, una población de Navarra.
Sesma, una división administrativa del antiguo régimen. 
Sesma, ciclista español nacido en 1984.